Кечеджизаде () — турецкое имя. Известные носители:

 Кечеджизаде Мехмед Эмин Фуад-паша (1814—1869) — османский государственный деятель и писатель, великий визирь.
 Кечеджизаде Иззет Молла (1778 или 1785—1829) — турецкий поэт, общественный деятель.